Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BRD Bucharest Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Elena Bogdanová a Alexandra Cadanțuová, jenž ve čtvrtfinále skončil na raketách Ioany Ralucy Olaruové a Anny Tatišviliové .

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený gruzínsko-nizozemský pár Oxana Kalašnikovová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal rumunskou dvojici Andreea Mituová a Patricia Maria Țigová, startující na divokou kartu, výsledkem 6–2 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Andreja Klepačová /  Aleksandra Krunićová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Petra Martićová (1. kolo)
  Ioana Raluca Olaruová /  Anna Tatišviliová (semifinále)
  Oxana Kalašnikovová /  'Demi Schuursová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2015